Slomtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slomtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (10,3 ha)
Slomtjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (14 ha)
Slomtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 

Slom är ett värmländskt uttryck för storvuxen nors.

Se även
Slommetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn